Schlachtensee è un quartiere di Berlino, appartenente al distretto di Steglitz-Zehlendorf.

Storia
Il quartiere di Schlachtensee venne istituito nel 2020 scorporandone il territorio dai quartieri di Nikolassee e di Zehlendorf.

Note

Voci correlate
 Stazione di Berlino-Schlachtensee

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Quartieri del distretto di Steglitz-Zehlendorf